Свети́ловичи () — агрогородок в составе Лебедянковского сельсовета Белыничского района Могилёвской области Республики Беларусь. Назван в честь реки "Светилки", которая протекает через деревню.

Население 

 2010 год — 443 человека
2019 год- 400 человек

См. также 
 Лебедянковский сельсовет
 Белыничский район

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь
 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Населённые пункты Белыничского района
Лебедянковский сельсовет